Diese Liste der Länder nach Bruttonationaleinkommen pro Kopf enthält die Länder der Welt mit ihrem Bruttonationaleinkommen pro Kopf nach Schätzungen der Weltbank. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen Wechselkursen (Atlas-Methode) als auch kaufkraftbereinigt (KKP / PPP) in internationalen Dollar angegeben. Das BNE misst den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einer Periode mittels Produktionsfaktoren hergestellt werden, die sich im Besitz von Inländern befinden (alle von Inländern erwirtschafteten Einkommen, egal ob im Inland oder im Ausland erzielt). Die Weltbank präferiert das Bruttonationaleinkommen über das Bruttoinlandsprodukt als Messwert für die Größe einer Volkswirtschaft und teilt Länder nach ihrem jeweiligen Bruttonationaleinkommen pro Kopf in vier verschiedene Einkommensklassen ein.

Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten.

Länder nach BNE pro Kopf

Regionen nach BNE pro Kopf

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (Internationaler Währungsfonds)
 Liste der Länder nach Mann-zu-Frau-Einkommensverhältnis (Vereinte Nationen)

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Wirtschaft)
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Volkswirtschaftliche Kennzahl